Biolla ima više značenja:
 Biolla, Asti
 Biolla, Biella